Esta foi a primeira edição do evento. Juan Sebastián Cabal e Robert Farah conquistado o título derrotando David Marrero e Marcelo Melo na final por 6–4, 6–2.

Cabeças de chave

Chave

Chave

Qualificatório

Cabeças de chave

Qualificados
 ''' Federico Delbonis /  Leonardo Mayer

Qualifying Draw

Referências
 Chave principal

D